Naoki Hatta (Ise, 24 de junho de 1986) é um futebolista profissional japonês, goleiro, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei